Erva-pombinha é o nome comum dado a diversas plantas:

 Várias plantas do gênero Phyllanthus
  As plantas da espécie Aquilegia vulgaris, incluindo as subespécies:
Aquilegia vulgaris subsp. dichroa
 Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris
 As plantas da espécie Fumaria officinalis, incluindo as subespécies:
 Fumaria officinalis subsp. officinalis
 Fumaria officinalis subsp. wirtgenii
Corrigiola litoralis